Ниже приведён список вулканов, находящихся на территории Российской Федерации. Большая часть вулканов находится на территории Камчатки и Курильских островов, причём в их число входит 8,3 % общего числа действующих вулканов планеты.

Дальний Восток

Камчатский край

Сахалинская область

Вулканы Курильских островов

Хабаровский и Приморский края 
Многие вулканы этих двух регионов расположены в хребте Сихотэ-Алинь

Сихотэ-Алинь

Японское море

Сибирь

Байкальская рифтовая зона

Республика Тува

Республика Саха (Якутия)

Балтийский щит

Республика Карелия

Северный Кавказ

Чукотский автономный округ

Примечания

Ссылки 
 Институт вулканологии и сейсмологии. Дальневосточное отделение РАН
 Siebert L, Simkin T (2002-). Volcanoes of the World: an Illustrated Catalog of Holocene Volcanoes and their Eruptions. Smithsonian Institution, Global Volcanism Program Digital Information Series, GVP-3, (http://www.volcano.si.edu/world/).

 
Россия
Списки:География России